Soavviljävri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suovajärvi (sjö, lat 69,46, long 28,75), Lappland, 
 Soavviljävri (sjö, lat 69,53, long 27,78), Lappland, 
 Soavviljävri (sjö, lat 69,38, long 27,18), Lappland, 
 Soavviljävri (sjö, lat 69,35, long 27,40), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar